Föckinghausen ist der Name dieser Ortschaften:

 Föckinghausen (Bestwig), Ortsteil von Bestwig im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Föckinghausen (Melle), Ortsteil von Melle im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Föckinghausen (Schmallenberg), Ortsteil von Schmallenberg im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen